Dogari ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Dogari (Argeș), Dorf im Kreis Argeș
 Dogari (Buzău), Dorf im Kreis Buzău